Логиновская — название нескольких населённых пунктов:

Россия 
 Логиновская — деревня в Няндомском районе Архангельской области.
 Логиновская — деревня в Федорогорском сельском поселении Шенкурского района Архангельской области.
 Логиновская — деревня в Шеговарском сельском поселении Шенкурского района Архангельской области.
 Логиновская — деревня в Великоустюгском районе Вологодской области.
 Логиновская — деревня в Харовском районе Вологодской области.